Viktor je lahko:

Viktor, osebno ime
Viktor (nagrada), slovenska nagrada za medijske dosežke in dosežke v popularni kulturi